Newkirk Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Newkirk Township (Michigan)
 Newkirk Township (Oklahoma)